Bilabel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bilabel († 1935), Präsident des Oberlandesgerichts Zweibrücken
 Barbara Bilabel (* 1939), deutsche Regisseurin
 Friedrich Bilabel (1888–1945), deutscher Papyrologe